A categoria até 46 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2015, que ocorreu na Arena Traktor, em Tcheliabinsk, na Rússia, nos dias 12 e 13 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino